Копенгаген 1923 — двухкруговой международный турнир, проходивший в Копенгагене с 3 по 15 марта 1923 г. В турнире участвовали приглашенные звезды мировых шахмат С. Г. Тартаковер, Ф. Земиш, Р. Шпильман, поселившийся в Дании гроссмейстер А. И. Нимцович, а также лидеры датских шахмат Й. Мёллер и Э. Якобсен.

Этот турнир широко известен тем, что именно в нем была сыграна партия Земиш — Нимцович, сейчас известная как «бессмертная партия цугцванга». Многие партии, сыгранные Нимцовичем в этом турнире впоследствии попали в его книги «Шахматная блокада», «Моя система» и «Моя система на практике».

Турнир стал последним соревнованием в карьере двукратного чемпиона Дании Э. Якобсена. Через две недели после окончания турнира он тяжело заболел и умер.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Дании
1923 год в шахматах